Вашингто́ния:
 Вашингтония () — род древесных растений семейства Пальмовые.
 (886) Вашингтония — астероид главного пояса.

См. также 
 Вашингтон (значения)